Con el término Acuerdos de Lusaka se puede hacer referencia a:

Acuerdos de Lusaka para la independencia de Mozambique fue un acuerdo firmado entre Portugal y el Frente de Liberación de Mozambique en 1974 para la independencia de Mozambique.
Acuerdo de Alto el Fuego de Lusaka de 1999, entre distintos países africanos para la pacificación de la República Democrática del Congo.